SAFU har flere betydninger:
 Sammenslutningen af funktionærer – dansk fagforening.
 Samrådet for Ungdomsudveksling - samarbejdsorganisation for danske udvekslingsorganisationer.